Алексей Александрович Алипов (, Москва, СССР) — российский спортсмен-стрелок (стендовая стрельба), олимпийский чемпион 2004 года, бронзовый призёр Олимпиады 2008 года, участник Олимпийских игр 2000 года (9-е место), чемпион Европейских игр 2015 года.

На Олимпийских играх 2004 года в Афинах завоевал первую золотую медаль для сборной России, поразив 149 мишеней из 150 возможных.

Биография 
Окончил Московскую государственную академию физической культуры.

Первый тренер — Владимир Константинович Малахов. Затем тренировался под руководством отца — Александра Васильевича Алипова, а также Олега Николаевича Кулакова.

В сборной команде с 1993 года. Выступает за ЦСКА и СШОР «Москвич» Москомспорта, им

Награды 
 Медаль «За воинскую доблесть» II степени (сентябрь 2008)
 Орден Дружбы (2006) «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения»
 Заслуженный мастер спорта России (17 февраля 2000)

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте athens-2004.infosport.ru
 Информация на сайте Фонда поддержки олимпийцев России
 Информация на сайте ЦСКА

Родившиеся в Москве
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2016 года
Стрелки России
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Заслуженные мастера спорта России
Награждённые медалью «За воинскую доблесть» (Минобороны) 2 степени
Спортсмены Москвы
Обладатели Кубка мира по стрельбе
Чемпионы мира по стрельбе
Чемпионы Европейских игр по стрельбе
Чемпионы Европы по стрельбе
Чемпионы России по стрельбе
Майоры (Российская Федерация)